Modibo Niakaté (né en 1981), basketteur franco-malien ;
 Kalidiatou Niakaté (née en 1995), handballeuse française ;
 Sikou Niakaté (né en 1999), footballeur français ;
 Yakaré Niakaté (née en 1997), footballeuse malienne.

Patronyme malien